Felipe VI de Valois (en francés: Philippe VI de Valois), llamado el "rey encontrado" (Fontainebleau, 17 de noviembre de  1293-Nogent-le-Roi, 22 de agosto de 1350), rey de Francia (1328-1350), nieto de Felipe III el Atrevido, sobrino de Felipe IV el Hermoso, e hijo del conde Carlos de Valois y de Margarita de Anjou y Maine. Primer rey de Francia de la rama Valois de la dinastía de los Capetos.

Biografía 
Obtuvo el dominio sobre diversos territorios, incluido Valois, cuando se convirtió en regente de Francia tras la muerte, ocurrida en 1328, de su primo hermano Carlos IV de Francia, último rey de la dinastía de los Capetos. 

Felipe fue coronado ese mismo año en Reims, a pesar de que su sobrino Eduardo III de Inglaterra (nieto de Felipe IV el Hermoso) también pretendiera el trono francés. Se convirtió en el primer monarca de la Casa de Valois.

Ese mismo año, también, aplastó una rebelión popular en Flandes.

En 1349, compró el señorío de Montpellier a Jaime III de Mallorca, poniendo fin al dominio aragonés y mallorquín en la ciudad.

Consideraciones genealógicas 
Era hijo de Carlos de Valois (1270-1325), hermano menor de Felipe IV el Hermoso, y, por consiguiente, primo de los tres hijos de este que se sucedieron en el trono de Francia. A la muerte de su primo hermano Carlos IV el Hermoso, en 1328 y en ausencia de un heredero varón, fue reconocido como rey de Francia. Esta sucesión, cuestionada por Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV el Hermoso por su madre Isabel, la Loba de Francia, fue la principal causa de la guerra de los Cien Años.

El domingo 29 de mayo de 1328, Felipe de Valois fue consagrado en Reims por el arzobispo Guillermo de Trie. Como duque de Aquitania, Eduardo III, sin embargo, par de Francia y sobrino segundo del nuevo rey, no asistió a la ceremonia.

Al no ser descendiente y heredero de los reyes de Navarra como sus predecesores, Felipe VI restituye el reino de Navarra a su heredera legítima, Juana II de Navarra (1311-1349), hija de Luis X el Obstinado, en compensación por su renuncia a la corona de Francia, el rey Felipe VI incorporó los condados de Champaña y Brie al dominio real francés y otorgó a cambio a los reyes de Navarra los condados de Angulema y Mortain.

La guerra de los Cien Años 

Eduardo III de Inglaterra era nieto por parte de madre de Felipe IV el Hermoso. Por lo tanto, al morir todos los hijos sin descendientes del rey Felipe, la corona podría pasar a manos de los reyes ingleses como descendientes de Isabel, hija de Felipe IV y esposa de Eduardo II. Para evitar esto, en la Asamblea de Vincennes de 1328 se declara la eliminación de la sucesión femenina y la herencia a través de las mujeres. En consecuencia, el rey Eduardo III de Inglaterra no podría reclamar la corona francesa.

La corona pasó, pues, a Felipe de Valois como Felipe VI. Felipe VI deseaba recuperar el ducado de Guyena, que formaba parte del reino de Francia, pero que era una posesión del rey de Inglaterra. Eduardo III reivindica la corona de Francia, lo que provoca la guerra de los Cien Años en 1337.

Entonces el rey de Francia confisca Guyena y pone en marcha una estrategia de bloqueo marítimo para hacer replegarse a Eduardo III (Inglaterra dependía mayormente del comercio de los vinos del sur de Francia, de las importaciones de sal de Bretaña y de Poitou, así como de las exportaciones de lana hacia Flandes). Los franceses y sus mercenarios genoveses pierden el dominio marítimo en la batalla de La Esclusa en 1340, en Sluys (Países Bajos). 

A la muerte del duque Juan III de Bretaña en abril de 1341, estalló la Guerra de sucesión bretona entre Juan de Montfort y Carlos de Blois por el gobierno del ducado. Felipe VI arbitró en favor de su sobrino, Carlos de Blois, mientras que Juan de Montfort buscó apoyo en Inglaterra. Tropas inglesas desembarcaron en Brest en 1342 y ocuparon el este de Bretaña hasta el año 1397.

Los ingleses se volvieron una amenaza, lo que impulsó a David II de Escocia a invadir Inglaterra por el norte, que debía estar poco defendido, dado que Eduardo III preparaba una invasión a Francia por el sur. David II fue vencido en la batalla de Neville's Cross en octubre de 1346.

Eduardo III desembarca en el continente en 1346. Su armada es numéricamente muy inferior a la de Felipe VI, que puede contar con su poderosa caballería. Eduardo opta por la estrategia de pillaje que caracteriza a las cabalgatas inglesas, y Felipe VI lo persigue y lo alcanza en Crécy-en-Ponthieu. Las cargas frontales de la caballería francesa son disgregadas por la lluvia de flechas disparadas por los arqueros galeses protegidos con una cortina de estacas (los caballos no iban protegidos en esa época). Fue una aplastante victoria inglesa que puso en cuestión el supuesto halo de invencibilidad de la nobleza francesa (la nobleza debía justificar el origen divino de su poder por sus victorias heroicas conseguidas en un combate frontal cuerpo a cuerpo).

Tras vencer en Crécy, Eduardo III asedia Calais sin que Felipe se atreva a enfrentarlo directamente, abandonando la ciudad, que seguirá siendo inglesa hasta 1558. Felipe VI firma finalmente una tregua con Eduardo III que duraría hasta la muerte de Felipe. 

Felipe VI devaluó la moneda, se endeudó y estableció onerosos impuestos, en particular la gabela sobre la sal, para hacer frente a los elevados costos de la guerra.

Balance 
Felipe VI muere en 1350, y el balance de su reinado se caracteriza por una serie de fracasos rotundos. 

La aparición de la peste negra en 1348 obligó a ambos contendientes a una larga tregua, pero el reino de Francia, muy desestabilizado, entró en una fase de revueltas que llevó a la guerra civil a inicios del año 1358.

Matrimonios 
En julio de 1313, Felipe de Valois se casó en primeras nupcias con Juana de Borgoña (1293-1348), hija de Roberto II de Borgoña (1248-1306), duque de Borgoña y rey titular de Tesalónica, y de Inés de Francia (1260-1325). De dicha unión nacieron ocho hijos:

 Juan el Bueno (1319-1364), quien se convirtió en rey de Francia con el nombre de Juan II (1350-1364)
 María (1326-1333), muerta a los siete años, pero casada con Juan de Brabante, hijo del heredero de Juan III de Brabante.
 Luis (17 de enero de 1328 - id.)
 Luis (8 de junio de 1330 - 23 de junio de 1330)
 Juan (1333 - id.)
 Felipe (1336-1375), conde de Valois y primer duque de Orleans (1344-1375)
 Juana (1337 - id.) 
 N... (1343 - id.).

Enviudó de Juana de Borgoña el 12 de septiembre de 1348 y se casó en Brie-Comte-Robert en segundas nupcias, el 19 de enero o 29 de enero de 1349 (según las fuentes), con Blanca de Navarra (1333-1398), llamada Blanca de Évreux. Hija de Felipe III (1301-1343) y Juana II (1311-1349), reyes de Navarra. De esta unión nació una hija póstuma:

 Juana Blanca (1351-1371), fue prometida en matrimonio a Juan I de Aragón (1350-1395), entonces duque de Gerona, y posterior rey de Aragón, pero murió durante el viaje.

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

  Généalogie de Philippe VI.
  (en francés)

Valois, Felipe
Reyes de Francia de la dinastía Valois
Reyes de Francia del siglo XIV
Valois, Felipe
Condes de Maine
Regentes de Navarra